Saarijärvi (finnisch für „Inselsee“) bezeichnet mehrere Seen in Finnland:

 Saarijärvi (Kaavi), See in der Gemeinde Kaavi in Nordsavo
 Saarijärvi (Juva), See in der Gemeinde Juva in Südsavo
 Saarijärvi (Saarijärvi), See in der Gemeinde Saarijärvi in Mittelfinnland
 Saarijärvi (Siuruanjoki), See in der Gemeinde Ranua in Lappland, vom Siuruanjoki durchflossen
 Saarijärvi (Taivalkoski), See und Meteoritenkrater in der Gemeinde Taivalkoski in Nordösterbotten

Saarijärvi bezeichnet außerdem:

 Saarijärvi, Gemeinde in Mittelfinnland